Heinrich Breslau ist der Familienname folgender Personen:
* Heinrich von Breslau (Mediziner) (1784–1851), Königlich-Bayerischer Leibarzt, Geheimrat und Hochschullehrer

Heinrich von Breslau ist der Name folgender Herrscher
 Heinrich III. (Schlesien) (1227/1230–1266), Herzog von Schlesien–Breslau
 Heinrich IV. (Schlesien) (~1256–1290), Herzog in Krakau, Seniorherzog von Polen
 Heinrich V. (Schlesien) (~1248–1296), Herzog von Breslau
 Heinrich VI. (Schlesien) (1294–1335), Herzog von Breslau